24.000 baci (également rencontrée sous le titre dérivé de 24 mila baci), est une chanson écrite par Adriano Celentano, Lucio Fulci et Piero Vivarelli, publiée en 1961 ;
 24.000 baci est le premier album d'Aylin Prandi, sorti en .